Disney Channel +1 è il canale 613 della piattaforma satellitare Sky Italia, che ritrasmette la stessa programmazione di Disney Channel con un'ora di ritardo. Il canale iniziò a trasmette il 24 dicembre 2004, e fu lanciato in occasione del lancio di Toon Disney altro canale della famiglia Disney.